

Personnalités 

 Henrico Drost (né en 1987), footballeur néerlandais ;
 Jesper Drost (né en 1993), footballeur néerlandais ;
 Johannes Drost (1880-1954), nageur néerlandais ;
 Melissa Drost (née en 1985), actrice néerlandaise ;
 Willem Drost (1633-1659), peintre baroque hollandais.